Hier steht für:

 das Adverb hier, Ausdruck der Nähe, siehe Deixis
 Hier (Album), Musikalbum der Rockband Selig (1995)
 Hier (Gemeinde Andorf), Ortschaft in der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Person:
 Marvin Hier (* 1939), US-amerikanischer Gründer des Simon Wiesenthal Center

Siehe auch:
 Hir (Begriffsklärung)